Objezierze ist der Name mehrerer Orte in Polen:
 in der Woiwodschaft Großpolen:
 Objezierze (Oborniki) (Oberau, Kreis Obornik/Posen)
 in der Woiwodschaft Pommern:
 Objezierze (Chojnice) (Butzendorf, Kreis Konitz/Westpreußen)
 Objezierze (Trzebielino) (Wobeser, Kreis Rummelsburg/Pommern)
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Objezierze (Krzęcin) (Hitzdorf, Kreis Arnswalde/Pommern)
Siehe auch:
 Nowe Objezierze (Groß Wubiser, Kreis Königsberg/Neumark)
 Stare Objezierze (Klein Wubiser, Kreis Königsberg/Neumark)